Paul Signac

Localidades
Signac (Alta Garona)

Outros
8239 Signac

Desambiguação